inaczej wypluwka – termin z dziedziny ornitologii
 zrzutka – termin z dziedziny jeździectwa – obniżenie wysokości lub szerokości przeszkody w skokach przez przeszkody